Green Lake peut faire référence à :

 Green Lake, siège du comté de Green Lake, dans le Wisconsin, aux États-Unis ;
 Green Lake, lac de la ville de Seattle, aux États-Unis ;
 Le lac Green, autre lac dans l'État de Washington.
 Green Lake, lac salé situé près de la ville de Syracuse dans l'État de  New York, aux États-Unis.

Voir aussi